Karl von Levetzow ist der Name folgender Personen:

* Karl Joachim von Levetzow (1859–1933), deutscher Politiker, Mitglied des Oldenburgischen Landtages 
 Karl Michael von Levetzow (1871–1945), österreichischer Librettist